Boccadifuoco è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente siciliano, è presente prevalentemente nel ragusano e nel nisseno.

Potrebbe derivare da un soprannome o potrebbe essere stato un cognome attribuito ai trovatelli in epoca borbonica.

In Italia conta circa 106 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani